Антуан Бертран (; род. 13 сентября 1977 года, Гранби, Квебек, Канада) — канадский актёр театра и кино. В 1999 году Антуан начал дебютировать в театре. В 2002 году поступил в театральное училище в Сент-Иасенте. В 2010 году Антуан Бертран стал пресс-секретарём на музыкальном фестивале в Руэн-Норанде.

Фильмография

Награды 
 2004: номинация «Джини» за поддержку в фильме «Les Bougon, c'est aussi ça la vie!»
 2014: номинация «Jutra» за лучшую мужскую роль в фильме «Луи Сир»

Ссылки 
 Официальный сайт

Актёры Канады
Актёры XXI века